

Patronyme 

 Akiko Sudo (née en 1984), footballeuse japonaise
 Daisuke Sudo (né en 1977), footballeur japonais
 Genki Sudō (né en 1978), combattant japonais de combat libre
 Maasa Sudō (née en 1992), idole japonaise et chanteuse de J-pop
 Miki Sudo (née en 1985), mangeuse sportive américaine
 Shigemitsu Sudo (né en 1956), footballeur japonais

Autres 
 sudo, une commande informatique
 (9632) Sudo un astéroïde